La Prem"jer-liha 2014-2015 è stata la 24ª edizione del massimo campionato di calcio ucraino. La stagione è iniziata il 25 luglio 2014 ed è terminata il 30 maggio 2015. Il 17 maggio grazie alla vittoria per 1-0 sul Dnipro la  ha vinto il suo 14º scudetto, il primo dopo cinque anni di dominio dello Šachtar Donec'k.

Regolamento 
Inizialmente lo Šachtar Donec'k aveva proposto l'introduzione di un nuovo formato che prevedeva un girone all'italiana seguito da una fase play-off in cui le squadre avrebbero dovuto essere divise in tre gruppi rispettivamente di 4 (posizioni 1-4), 4 (posizioni 5-8) e 6 (posizioni 9-14) team, mantenendo i punti guadagnati nel girone regolare. I primi due gruppi avrebbero dovuto essere anch'essi dei gironi all'italiana, mentre nell'ultimo le squadre si sarebbero affrontate solamente una volta.

Il 22 luglio 2014 la proposta è stata bocciata, mantenendo il formato utilizzato nell'anno precedente. Le 14 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate.

La squadra campione di Ucraina e la seconda classificata si qualificano rispettivamente per la fase a gironi e per il terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016. La terza e la quarta classificata si qualificano per il terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.

L'ultima qualificata retrocede e viene rimpiazzata dalla squadra vincitrice della Perša Liha.

Squadre partecipanti

Allenatori

Tabella riassuntiva

Classifica 

Legenda:
      Campione di Ucraina e ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016
      Retrocessa in Perša Liha 2015-2016

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

 * Differenza reti generale
 * Gol segnati in generale
 * Punti negli scontri diretti
 * Differenza reti negli scontri diretti
 * Gol segnati negli scontri diretti
 * Punteggio fair play

Squadra campione 

 Allenatore: Serhij Rebrov

Riserve:
Miguel Veloso (14), Jevhen Chačeridi (13), Łukasz Teodorczyk (13), Vitalij Bujal's'kij (11), Vitorino Antunes (8), Dieumerci Mbokani (8), Oleksandr Rybka (8), Jevhen Makarenko (7), Denys Harmaš (6), Vladyslav Kalytvyncev (6), Mykyta Burda (4)

Capoliste solitarie 
 Dalla 5ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 10ª giornata: 
 Dalla 10ª giornata:

Risultati

Calendario

Tabellone 
Aggiornata al 22 settembre 2014.

Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Statistiche

Squadre

Classifica in Divenire

Individuali

Classifica marcatori 
Aggiornata al 12 maggio 2015

Partite 
Aggiornati al 22 settembre 2014

 Partita con più reti: Metalist-Dnipro 2-5 (7)
 Partita con maggiore scarto di gol: Olimpik-Šachtar 0-5 e Dnipro-Olimpik 5-0 (5)
 Partita con più ammoniti: Vorskla-Šachtar e Vorskla-Metalurh Donec'k (9)
 Partita con più espulsi: Vorskla-Šachtar e Vorskla-Metalurh Donec'k (2)
 Giornata con maggior numero di gol: 6ª giornata (27)
 Giornata con minor numero di gol: 3ª giornata (9)
 Partita con più spettatori: Čornomorec'-Šachtar (25 182)
 Partita con meno spettatori: Illičivec'-Hoverla (300)
 Totale spettatori e (media partita): 371 194 (7 575)

Note 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Campionato ucraino di calcio